Rheingans ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Rheingans (* 1953), US-amerikanischer Ringer
 Uwe Rheingans (* 1929), deutscher Politiker